Событие (фильм, 2015) — документальный фильм украинского режиссёра Сергея Лозницы об августовском путче 1991 года в Ленинграде.
 Событие (фильм, 2021) — художественный фильм французского режиссёра Одри Диван.